Baldrige ist der Familienname folgender Personen:

 Howard M. Baldrige (1894–1985), US-amerikanischer Politiker
 Malcolm Baldrige (1922–1987), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Malcolm Baldrige National Quality Award
 Baldridge